Slovo Wyvern má více významů:
 wyvern – drak
 Westland Wyvern – britský bitevní letoun